Die Okinawa-Inseln (jap. , Okinawa-shotō) sind eine Inselgruppe, die zu Japan gehört. Die Inseln sind geographisch ein Teil der Ryūkyū-Inseln und politisch ein Teil der Präfektur Okinawa. Die größte Insel der Gruppe ist die Hauptinsel Okinawas, Okinawa Hontō.

Die Inselgruppe liegt zwischen den 20 km entfernten Amami-Inseln der Präfektur Kagoshima und den 230 km entfernten Sakishima-Inseln.

Inseln 
Die Inseln und Inselgruppen der Okinawa-Inseln sind, wobei nur Inseln von mindestens einem Hektar berücksichtigt sind:

Siehe auch 
 Liste der Inseln der Präfektur Okinawa

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Inselgruppe (Präfektur Okinawa)
Inselgruppe (Asien)
Inselgruppe (Ostchinesisches Meer)